Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Nassau » :

 Infanterie
 Le régiment de Nassau (1635-1641)
 Le régiment de Nassau-Saarbrück
 Le régiment de Nassau-Usingen
 Le régiment de Nassau, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment Royal-Nassau hussards
 Le régiment de Nassau-Usingen cavalerie

Notes et références 

Homonymie d'unités militaires